III Corps (British Army) – corpo d'armata del British Army
 III Corps (United States Army) – corpo d'armata dell'United States Army
 III Corps (Australian Army) – corpo d'armata dell'Australian Army